

События 
 Экспедиция армии кордовского эмира против Верхней Границы и Бану Каси.
 Первое упоминание о нападении викингов на побережье Уэльса
 Датский викинг Рорик Ютландский захватил Утрехт.
 Большой датский флот вошёл в устье Темзы. Даны разграбили Лондон и Кентербери.
 Викинги оккупировали Гебридские острова.
 В Кордове начались беспорядки мосарабов.
 Рейд сарацин добрался до Арля.
 Государство Чола захватила Тханджавур.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 850 году
 Харальд I Прекрасноволосый
 Император Сэйва
 Ал-Баттани

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 850 году
 Февраль — умер Рамиро I Астурийский, король Астурии.
 18 апреля — казнён в Кордове христианский священник Перфект, обвинённый в оскорблении пророка Мухаммеда.
 Граф Гилльермо (Гуиллем) Септиманский убит по приказу короля Франции Карла II Лысого в Барселоне.

См. также